В 1998 году Россия уступила лидерство США по количеству запусков ракет космического назначения. Доля России в космических запусках составила 30,5 %.

Список космических запусков России в 1998 году

Статистика 
Количество запусков: 25

Успешных запусков: 23

Запуски по странам мира

См. также 
 Список космических запусков в 1998 году
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 
 Энциклопедия «Космонавтика» А.Железняков. Хроника освоения космоса